Lorenti – cognome italiano
 Gran Caffè Lorenti – caffè di Catania